

Центральний район — район у місті Гомель
 Центральний район — район у місті Мінськ
 Центральний район — район у місті Могильов

Центральний район — район у місті Барнаул
 Центральний район — район у місті Волгоград
 Центральний район — район у місті Воронеж
 Центральний район — район у місті Калінінград
 Центральний район — район у місті Кемерово
 Центральний район — район у місті Красноярськ
 Центральний район — район у місті Новокузнецьк
 Центральний район — район у місті Новосибірськ
 Центральний район — район у місті Оренбург
 Центральний район — район у місті Прокоп'євськ
 Центральний район — район у місті Твер
 Центральний район — район у місті Тула
 Центральний район — район у місті Тюмень
 Центральний район — район у місті Санкт-Петербург
 Центральний район — район у місті Сочі
 Центральний район — район у місті Хабаровськ
 Центральний район — район у місті Челябінськ
 Центральний район — район у місті Чита

Центральний район (Сирія)

Центральний район — район у місті Дніпро
 Центральний район — район у місті Миколаїв
 Центральний район — колишній район у місті Одеса
 Центральний район — район у місті Сімферополь
 Центральний район — район у місті Маріуполь